Tveit (Agder), een plaats in de gemeente Kristiansand in de Noorse provincie Agder
Tveit (Vestland), een plaats op het eiland Askøy in de Noorse provincie Vestland